Yxlö kan syfta på:

Yxlö, Yxlan – en ort i Stockholms skärgård
Yxlö, Nynäshamn – en ö i Stockholms skärgård